Кубок Хейнекен 2006/2007 — двенадцатый розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 20 мая 2007 года на стадионе «Туикенем» в Лондоне.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания 

2006/2007
2006 год в регби
2007 год в регби